У́лица Волода́рского (бывшая Пошехо́нская улица) — улица в центральной части города Ярославля. Лежит между Которосльной набережной и проспектом Октября, пересекая улицу Свободы. Нумерация домов ведётся со стороны Которосльной набережной.

История 
Улица была спроектирована по регулярному плану 1778 года и названа Пошехонской улицей по городу Пошехонье Ярославской губернии. Она начиналась от Которосльной набережной и проходила до площади у Романовской заставы.

В декабре 1924 года улица переименована большевиками в улицу Володарского по псевдониму революционера Моисея Гольдштейна «В. Володарский».

Здания и сооружения 
 № 5 — Пенсионный Фонд РФ
 № 62а — Всероссийское общество глухих ЯО
 № 65 — Ярославский клуб интеллектуальных игр, ярославская городская молодёжная общественная организация

См. также 
Улицы Ярославля

Литература 
 
 
 План губернского города Ярославля с нумерацией домов. Издание А. Я. Разроднова. 1911 год

Володарского
Ярославль